

Nautica 
Skipper  – vedi padrone marittimo, persona che ha il comando di una imbarcazione
Skipper  – nave traghetto

Personaggi 
Skipper  – personaggio della linea di giocattoli di Barbie
Skipper  – personaggio dei Pinguini di Madagascar

Persone 
Elix Skipper  – wrestler statunitense
Kelly Skipper  – ex giocatore di football americano e allenatore di football americano statunitense